Eggenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Schloss Eggenberg (Graz), im Grazer Stadtbezirk Eggenberg, Steiermark
 Schloss Eggenberg (Vorchdorf) in Vorchdorf, Oberösterreich